Орлинский (рус. О́рлинский; , Орли́ньски) — польская и русская фамилия, известные носители:

 Орлинский, Александр Робертович (1892—1938) — советский литературный и театральный критик, публицист.
 Орлинский, Болеслав (1899—1992) — польский военный и спортивный лётчик. Полковник Войска Польского.
 О́рлинский, Ефим Поликарпович (в монашестве Евсевий; 1807—1883) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Могилёвский и Мстиславский.
 Орлинский, Иван Павлович (ум. в 1879) — русский офицер, майор, командир 4-го эскадрона 4-го гусарского Мариупольского полка, командовал авангардом, 2 января 1878 года освободившим болгарский город Дупница, а 12 февраля — Горну Джумаю (совр. Благоевград).
 Орлинский, Якуб (род. 1990) — польский оперный певец (контртенор).

en:Orliński